Штефи Граф је трећи пут освојила турнир. У финалу је победила Габријелу Сабатини резултатом 6:4, 3:6, 8:6.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Вимблдон 1991.
Вимблдон — жене појединачно